Villa Roth steht für:
 Villa Roth (Burgdorf BE), siehe Liste der Kulturgüter in Burgdorf
 Villa Roth (Graz), siehe 
 Villa Roth am Grundlsee
 Villa Roth (Wien), Neuwaldegg, Wien

Siehe auch:
 Museum Villa Rot